Андрей Тургенев:
 Тургенев, Андрей Викторович (род. 1989) — биатлонист.
 Тургенев, Андрей Иванович (1781—1803) — русский поэт, переводчик. См. также 
 Курицын, Вячеслав Николаевич (псевдоним Андрей Тургенев; род. 1965) — российский филолог, литературный критик, журналист, писатель, поэт.